Уде́бка () — річка в Каракулінському районі Удмуртії, Росія, ліва притока Буторихи.

Річка починається північний схід від села В'ятське. Протікає спочатку на південний захід, потім повертає на південь, нижня ж течія різко повертає на захід. Верів'я пересихає. Верхня та середня течія проходить по глибокому яру-балці, нижня ж протікає по заплавній низовині Ками. При створенні Нижньокамського водосховища за планом максимального затоплення заплави Ками, нижня течія Удебки мала повністю затопитись водами водосховища. І тоді гирло річки знаходилось б на 2 км від Буторихи, і річка впадала б до Ками.

На річці, в самому її гирлі, розташоване село В'ятське.

Річки Каракулінського району